Il singolare del Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Stefan Edberg ha battuto in finale Andre Agassi 6–4, 5–7, 7–6, 7–6

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1990